Elisabeth Unterbuchschachner (* 10. Juli 1975) ist eine österreichische Mountainbikefahrerin.

Werdegang 
Im Juli 2012 wurde sie Dritte bei den Österreichischen Cross-Country-Meisterschaften (XCO) in Laßnitzhöhe bei Graz.

Lisi Unterbuchschachner lebt heute mit ihrer Tochter in Großraming.

Sportliche Erfolge 
2012
  Österreichische Staatsmeisterschaft – Cross Country, 3. Rang

2011
 Marathon-Europameisterschaft, 14. Rang

2010
  Österreichische Staatsmeisterschaft – Marathon, 3. Rang

2008
 Marathon-Weltmeisterschaft, 33. Rang

Team 
 2012: ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr

Einzelnachweise 

Mountainbikefahrer
Radsportler (Österreich)
Österreicher
Geboren 1975
Frau